Леко́мцев:

 Лекомцев, Авель Анатольевич (1933—1975) — советский оружейный мастер и художник-гравёр.
 Лекомцев, Владислав Алексеевич (род. 1994) — российский паралимпиец.
 Лекомцев, Иван Александрович (род. 1985) — российский хоккеист.
 Лекомцев, Константин Юрьевич (род. 1972) — российский музыкант, композитор, аранжировщик.
 Лекомцев, Юрий Константинович (1929—1984) — советский лингвист.
Лекомцева:
 Яшина (Лекомцева), Роза Ивановна (род. 1933) — удмуртский лингвист, литературовед, поэтесса.